Бранку́р-ле-Гран, Бранкур-ле-Ґран () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північний схід від Парижа, 80 км на схід від Ам'єна, 50 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 237 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 627,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Бранкур-ле-Гран на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бранкур-ле-Гран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена